Le bloc f est un bloc du tableau périodique constitué des éléments chimiques dont la configuration électronique est caractérisée à l'état fondamental par une sous-couche de plus haute énergie de type f (), correspondant au nombre quantique azimutal . Ce bloc contient 14 des  et 14 des . Si le lutécium et le lawrencium appartiennent au groupe 3 alors ils appartiennent également au bloc d, de sorte que les  sont :

{| style="border-collapse:collapse;text-align:center"
|- 
| Sous-couche 4f  
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | LaLanthane
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | CeCérium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | PrPraséodyme
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | NdNéodyme
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | PmProméthium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | SmSamarium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | EuEuropium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | GdGadolinium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | TbTerbium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | DyDysprosium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | HoHolmium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | ErErbium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | TmThulium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | YbYtterbium
|- 
| Sous-couche 5f  
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | AcActinium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | ThThorium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | PaProtactinium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | UUranium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | NpNeptunium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | PuPlutonium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | AmAméricium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | CmCurium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | BkBerkélium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | CfCalifornium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | EsEinsteinium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | FmFermium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | MdMendélévium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | NoNobélium
|}

Si en revanche ce sont le lanthane et l'actinium qui appartiennent au groupe 3, alors les  du bloc f sont : 

{| style="border-collapse:collapse;text-align:center"
|- 
| Sous-couche 4f  
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | CeCérium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | PrPraséodyme
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | NdNéodyme
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | PmProméthium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | SmSamarium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | EuEuropium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | GdGadolinium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | TbTerbium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | DyDysprosium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | HoHolmium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | ErErbium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | TmThulium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | YbYtterbium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60 | LuLutécium
|- 
| Sous-couche 5f  
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | ThThorium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | PaProtactinium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | UUranium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | NpNeptunium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | PuPlutonium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | AmAméricium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | CmCurium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | BkBerkélium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | CfCalifornium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | EsEinsteinium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | FmFermium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | MdMendélévium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | NoNobélium
| style="background-color:#;border:1px solid black;line-height:1.5" width=60 height=60   | LrLawrencium
|}

La configuration électronique à l'état fondamental de ces éléments est présentée dans le tableau suivant :

{| class="wikitable"
! colspan="3" | Élément chimique
! Famille
! Configuration électronique
|- style="border-top:solid 2px #aaa;"
| style="text-align:right" | 57
! La
| Lanthane
| Lanthanide
| 
|-
| style="text-align:right" | 58
! Ce
| Cérium
| Lanthanide
| 
|-
| style="text-align:right" | 59
! Pr
| Praséodyme
| Lanthanide
| 
|-
| style="text-align:right" | 60
! Nd
| Néodyme
| Lanthanide
| 
|-
| style="text-align:right" | 61
! Pm
| Prométhium
| Lanthanide
| 
|-
| style="text-align:right" | 62
! Sm
| Samarium
| Lanthanide
| 
|-
| style="text-align:right" | 63
! Eu
| Europium
| Lanthanide
| 
|-
| style="text-align:right" | 64
! Gd
| Gadolinium
| Lanthanide
| 
|-
| style="text-align:right" | 65
! Tb
| Terbium
| Lanthanide
| 
|-
| style="text-align:right" | 66
! Dy
| Dysprosium
| Lanthanide
| 
|-
| style="text-align:right" | 67
! Ho
| Holmium
| Lanthanide
| 
|-
| style="text-align:right" | 68
! Er
| Erbium
| Lanthanide
| 
|-
| style="text-align:right" | 69
! Tm
| Thulium
| Lanthanide
| 
|-
| style="text-align:right" | 70
! Yb
| Ytterbium
| Lanthanide
| 
|-
| style="text-align:right" | 71
! Lu
| Lutécium
| Lanthanide
| 
|- style="border-top:solid 2px #aaa;"
| style="text-align:right" | 89
! Ac
| Actinium
| Actinide
| 
|-
| style="text-align:right" | 90
! Th
| Thorium
| Actinide
| 
|-
| style="text-align:right" | 91
! Pa
| Protactinium
| Actinide
| 
|-
| style="text-align:right" | 92
! U
| Uranium
| Actinide
| 
|-
| style="text-align:right" | 93
! Np
| Neptunium
| Actinide
| 
|-
| style="text-align:right" | 94
! Pu
| Plutonium
| Actinide
| 
|-
| style="text-align:right" | 95
! Am
| Américium
| Actinide
| 
|-
| style="text-align:right" | 96
! Cm
| Curium
| Actinide
| 
|-
| style="text-align:right" | 97
! Bk
| Berkélium
| Actinide
| 
|-
| style="text-align:right" | 98
! Cf
| Californium
| Actinide
| 
|-
| style="text-align:right" | 99
! Es
| Einsteinium
| Actinide
| 
|-
| style="text-align:right" | 100
! Fm
| Fermium
| Actinide
| 
|-
| style="text-align:right" | 101
! Md
| Mendélévium
| Actinide
| 
|-
| style="text-align:right" | 102
! No
| Nobélium
| Actinide
| 
|-
| style="text-align:right" | 103
! Lr
| Lawrencium
| Actinide
| 
|}
( * )   Exceptions à la règle de Klechkowski :
 Période 6 : lanthane La, cérium Ce, gadolinium Gd,
 Période 7 : actinium Ac, thorium Th, protactinium Pa, uranium U, curium Cm, lawrencium Lr.

Notes et références 

f